Пруенса-а-Нова (, «Нова Пруенса») — португальська власна назва.

Топоніми

Пруенса-а-Нова — муніципалітет.
 Пруенса-а-Нова (парафія)